270-й корпусной артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне. Полк в разное время мог называться 270-й армейский артиллерийский полк или 270-й пушечный артиллерийский полк.

История 

Сформирован в 1939 году в Харьковском военном округе.

В действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 года по 20 июня 1943 года.

Перед войной дислоцируется в Козлова Руда.

С мая 1941 года находился на полигоне в 40 километрах от Каунаса. 18 июня 1941 года получил приказ провести рассредоточение и маскировку матчасти артиллерии и средств тяги. С 20 июня 1941 года получает боеприпасы в Каунасе.

1941 

 Приграничное сражение в Литве и Латвии (1941)

На 24 июня 1941 года держит оборону в полосе 5-й стрелковой дивизии с передним краем Шмотай, Вирбалай, река Вилия.

На 25 июня 1941 года, во время контрудара на Каунас, 2-м дивизионом продвигается с 5-й стрелковой дивизией с задачей сосредоточиться в районе Альбертова, Кисьялишкяй, Балтракяй, а 1-м дивизионом продвигается с 33-й стрелковой дивизией по шоссе Ионава — Каунас, с задачей сосредоточиться в районе Мешконяй, Баеришкяй, Венеция.

На 27 июня 1941 года получил приказ отступать до Леванишкис вслед за 33-й стрелковой дивизией, затем через Шешуоляй, Позельва и сосредоточиться в лесу северо-западнее Ашкины.

На 30 июня — 1 июля 1941 года отступает вместе с 33-й стрелковой дивизией с задачей сосредоточиться в районе Видзе.

На 9 — 10 июля 1941 года вместе с 33-й стрелковой дивизией совершает марш по маршруту Идрица, Пристань, Речки, Лешане, Ледово, Крушинино с задачей к утру 10 июля 1941 года сосредоточиться в районе Куралихино, Каптево, Лоскуцки. Ведёт там бои.

Во второй половине июля 1941 года приводит себя в порядок в Валдае. С августа 1941 года вновь направлен на передовую.

 Контрудар в районе Старая Русса, Холм (1941)

Участвует в контрударе августа 1941 года под Старой Руссой. В конце августа — сентябре 1941 года окружён в районе Демянска, вместе со 163-й моторизованной дивизией, 257-й и 259-й стрелковыми дивизиями. Вышел из окружения 13 сентября 1941 года, однако материальную часть (17 орудий, к которым имелось 60 снарядов и трактора) был вынужден оставить на территории, занятой противником.

1942 

 Торопецко-Холмская наступательная операция (1942)

В декабре 1941 года переброшен на позиции в районе озера Селигер, вошёл в состав 4-й ударной армии в качестве армейского артиллерийского полка.

C 9 января 1942 года наступает в общем направлении на Пено — Андреаполь — Торопец. Одним дивизионом наступает вместе с 360-й стрелковой дивизией, 62-м отдельным лыжным батальоном, 171-м отдельным танковым батальоном в направлении Большая Антоновщина, Глазуны, Наумово. Вторым дивизионом наступает вместе с 51-й стрелковой бригадой, 67-м отдельным лыжным батальоном, 68-м отдельным лыжным батальоном в направлении Жуково, Пихтень и Орлинку. Ещё два дивизиона поддерживали наступление ударной группировки из 249-й стрелковой дивизии и 332-й стрелковой дивизии, наступавших на Пено, Андреаполь.

24-25 января 1942 года одним орудием участвует в боях за Нелидов.

В течение 1942 года находится в районе Велижа.

 Великолукская наступательная операция (1942)

Поддерживает войска 3-й ударной армии в ходе Великолукской наступательной операции.

1943 

 Ржевско-Вяземская наступательная операция (1943)

В марте 1943 года принимает участие в Ржевско-Вяземской операции, поддерживая войска 22-й армии.

20 июня 1943 года преобразован в 164-й гвардейский артиллерийский полк.

Подчинение

Командиры 
 майор Попов
 майор Осокин Николай Иосифович

Другие подразделения ствольной полевой артиллерии с тем же номером 

 270-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году